Abbadia Cerreto — comuna italiana da Lombardia
 Cerreto Castello — comuna italiana do Lácio
 Cerreto d'Asti — comuna italiana do Piemonte
 Cerreto d'Esi — comuna italiana do Marche
 Cerreto di Spoleto — comuna italiana da Úmbria
 Cerreto Grue — comuna italiana do Piemonte
 Cerreto Guidi — comuna italiana da Toscana
 Cerreto Langhe — comuna italiana do Piemonte
 Cerreto Laziale — comuna italiana do Lácio
 Ceretto Lomellina — comuna italiana da Lombardia
 Cerreto Sannita — comuna italiana da Campânia

 

Desambiguações de topônimos